

Classificació 

 Classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA: FC Barcelona i Reial Madrid per a la fase final, i València CF i Osasuna per a la tercera ronda de la fase classificatòria.

 Classificats per a la Copa de la UEFA: Sevilla FC, Celta de Vigo i RCD Espanyol com a guanyador de la Copa del Rei.

 Inscrits a la Copa Intertoto: Vila-real CF i Deportivo de La Coruña.

 Descendits a la Segona divisió: Alavés, Cádiz CF i Màlaga CF.

Resultats

Pichichi

Trofeu Zamora 

2005
Competicions futbolístiques del 2005
Competicions futbolístiques del 2006